Poelau Besar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Samada Besar, ö, Maluku Utara, 
 Pulau Sika, ö, Nusa Tenggara Timur, 
 Pulau Besar (ö i Indonesien, Moluckerna), 

Robotskapade Indonesienförgreningar